La Coupe Intertoto 1990 est la vingt-quatrième édition de la Coupe Intertoto. La compétition, qui n'a pas de vainqueur final, est disputée pendant l'été.

Compétition 
Les équipes sont réparties en onze groupes de quatre équipes. Les équipes rencontrent deux fois chaque équipe de leur groupe. Le début des compétitions de l'UEFA en septembre empêchent une prolongation de la compétition.

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 

|}

Groupe 4 

|}

Groupe 5 

|}

Groupe 6 

|}

Groupe 7 

|}

Groupe 8 

|}

Groupe 9 

|}

Groupe 10 

|}

Groupe 11 

|}

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1990-1991
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1990-1991
 Coupe UEFA 1990-1991
 Coupe Mitropa 1990

Liens externes 
 

Coupe Intertoto
Football en 1990
Coupe d'Europe en 1990